Fribourg kan syfta på:

 Freiburgs universitet – ett universitet i Freiburg im Breisgau i Tyskland
 Fribourguniversitetet – ett universitet i staden Fribourg i Schweiz
 Fribourg-Gottéron – en schweizisk ishockeyklubb från staden Fribourg

Geografi

Frankrike 

 Fribourg, Moselle, kommun, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Freiburg im Breisgau – en stad i delstaten Baden-Württemberg

Schweiz 

 Fribourg (kanton), kanton, 
 Fribourg, stad,